Нежить — хвороба, запалення слизової оболонки носа.
 «Нежить» (також «Катар») — детективно-фантастичний роман Станіслава Лема.
 Нежить — запозичена з російської мови загальна назва «немертвих», тобто вигаданих, міфологічних чи легендарних образів та істот, які вже померли, але поводяться, ніби ще живі.